

Geografia
 Sinaloa de Leyva – città del Messico nello stato di Sinaloa
 Villa de Leyva – comune della Colombia nel dipartimento di Boyacá

Persone
 De Leyva – famiglia nobile spagnola
 Antonio de Leyva (1480-1536) – condottiero e nobile spagnolo
 Danell Leyva (1991) – ginnasta statunitense, di origini cubane
 Danny Leyva, propr. Daniel Ulises Leyva (2003) – calciatore statunitense
 Diego Lainez Leyva (2000) – calciatore messicano
 Fernando Hernández Leyva, noto anche come Pancho Lopez (1964) – assassino seriale messicano
 Gabriel Omar Briceño Leyva (1978) – ex calciatore messicano
 José María Leyva (1877-1956) – generale, politico e rivoluzionario messicano
 Juan de Leyva de la Cerda (1604-1678) – nobile spagnolo, viceré della Nuova Spagna 
 Leonardo Leyva (1990) – pallavolista cubano
 Pío Leyva, pseudonimo di Wilfredo Pascual (1917-2006) – cantautore cubano
 Selenis Leyva (1972) – attrice cubana naturalizzata statunitense
 Víctor Leyva (1977) – ex giocatore di football americano messicano
 Virginia de Leyva, al secolo Marianna de Leyva, nota come la monaca di Monza (1575-1650) – religiosa italiana

Altro
 Cartello di Beltrán Leyva – cartello della droga messicano